Финал Кубка европейских чемпионов 1978 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1977/78, 23-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 10 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В матче встретились английский «Ливерпуль» и бельгийский «Брюгге».

Отчёт о матче

Примечания

Литература

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1977/1978

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1978
Кубок европейских чемпионов
Май 1978 года
Лига чемпионов 1978
Лига чемпионов 1978
События 10 мая
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1978 году
1978 год в Лондоне
Спорт в Бельгии в 1978 году